SATA pode ser:
 SATA - Serial ATA, ou
 SATA - Serviço Açoriano de Transportes Aéreos - empresa aérea da Região Autónoma dos Açores, ou
 SATA - uma empresa brasileira que presta Serviços Auxiliares de Transportes Aéreos, ou
 SATA - SA de Transport Aerien Genève, empresa aérea suíça fora de operação.

Desambiguação